Karup kan henvise til flere artikler:

 Karup (Midtjylland), også kaldet Karup J, bebyggelse i Karup Sogn (Viborg Kommune)
 Karup Å
 Flyvestation Karup og Karup Lufthavn
 Karup Hedeslette
 Karup (Holevad Sogn) (Fyn), bebyggelse i Holevad Sogn
 Karup (Frederikshavn Kommune) (Nordjylland), bebyggelse i Karup Sogn (Frederikshavn Kommune)

Se også 
 Kårup
 Kårup (Fårevejle Sogn)
 Krarup